Мохаммед ибн Навваф Аль Сауд (;  род. 22 мая 1953 , Эр-Рияд) — саудовский принц, член дома Саудов, посол Саудовской Аравии в четырёх европейских государствах.

Биография

Ранняя биография и образование 
Принц Мухаммед родился 22 мая 1953 года. Он старший сын принца Наввафа. Учился в средней школе столичного института. Имеет степень от дипломатической школы при Джорджтаунском университете и степень государственного управления Гарвардского университета.

Карьера 
Работал в королевской комиссии по Джубайлу и Янбу 2 года, с февраля 1984 года работал в министерстве иностранных дел, сначала в кабинете министра, затем стал генеральным инспектором.

В 1995 году был назначен послом в Италию и на Мальту. За это время он был избран президентом Исламского культурного центра.

В декабре 2004 года был назначен послом в Великобритании и Ирландии. Он возглавлял Саудовское британское общество и был главой совета попечителей Академии короля Фахда. Присутствовал на обеде в Виндзорском замке в честь Бриллиантового юбилея в мае 2012 года.

В декабре 2018 года срок его полномочий закончился, его сменил Халид ибн Бандар, сын принца Бандара.

Личная жизнь 
Женат на Фадве бинт Халид, внучке короля Абдаллы. У них 5 детей.

Примечания 

Родившиеся в Эр-Рияде
Внуки Абдул-Азиза ибн Сауда
Послы Саудовской Аравии в Италии
Послы Саудовской Аравии на Мальте
Послы Саудовской Аравии в Великобритании
Послы Саудовской Аравии в Ирландии
Политики XX века
Политики XXI века
Политики по алфавиту
Выпускники Школы дипломатической службы (Джорджтаунский университет)